Семья Ульяновых, в контексте данной статьи — родители, братья и сёстры советского государственного и политического деятеля Владимира Ильича Ленина.

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился в Симбирске (сейчас носит название Ульяновск) 10 (22) апреля 1870 года в семье инспектора народных училищ Ильи Николаевича Ульянова (1831—1886) и Марии Александровны Ульяновой (урождённая Бланк, 1835—1916). Предки Ильи Николаевича и Марии Александровны Ульяновых были разнородными по социальному происхождению.

Отцовская линия 
Дед по отцу — Николай Васильевич Ульянин (1768—1836) был вольным крестьянином села Андросаво Сергачского уезда Нижегородской губернии. Переселившись в Астрахань, стал работать портным, уже будучи (по тем временам) пожилым человеком (53 года), в 1823 году женился на 23 летней Анне Алексеевне Смирновой (1801—1888) (бабушка Ленина), отец которой был русским, или, по версии М. С. Шагинян, калмыком, мать, возможно, была русской. (Шагинян опубликовала это в 1937 году, но вскоре эта книга была запрещена на 20 лет)

Когда родился отец Ленина, Илья Николаевич Ульянов (1831—1886), Николаю Васильевичу Ульянину было уже за 60. После смерти Николая Васильевича, Илью опекал старший брат Василий Николаевич Ульянин, который и помог Илье получить достаточное образование для поступления на физико-математический факультет Казанского университета. После окончания университета в 1854 году Илья Николаевич Ульянов работал учителем математики и физики в гимназиях, институтах и училищах в Пензе и Нижнем Новгороде, с 1869 года был инспектором и директором народных училищ Симбирской губернии. В 1877 году получил чин действительного статского советника, дававший право на потомственное дворянство. За заслуги в своей деятельности Илья Николаевич был награждён орденами Святой Анны III и II степени, орденом святого Владимира III степени и Св. Станислава II и I степеней.

После награждения в 1882 году Ильи Николаевича орденом святого Владимира III степени, в силу изменения правил дворянства от 1874 года, все его дети получили право на потомственное дворянство. По ходатайству его вдовы Марии Александровны Симбирское дворянское депутатское собрание своим постановлением от 17 (29) июня 1886 года внесло её, а также их детей Александра, Владимира, Дмитрия, Анну, Ольгу и Марию в третью часть дворянской родословной книги Симбирской губернии. 6 (18) ноября 1886 года это постановление было высочайше утверждено «с нераспространением сего утверждения на дочь… Анну, по незаявлении ею, как совершеннолетней, личного ходатайства о признании её в дворянстве и непредоставлении удостоверения подлежащего губернатора о нелишении её прав состояния и несудимости».
Указ по делу о дворянстве рода Ульяновых от 6 (18) ноября 1886 года

Материнская линия 

Дед по матери: Александр Дмитриевич Бланк (1799, 1801, 1802 или 1804 — 17 июля 1870), по профессии врач-физиотерапевт. Женился в 1820 году на Анне Гроссшопф. В 1824 году, после крещения и смены имени, А. Д. Бланк поступил на государственную службу. В 1840-е годы дослужился до чина надворного советника со старшинством (подполковник), что дало ему право на потомственное дворянство.

Учился на военного врача в Императорской медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге (1818—1824), затем — врач в Смоленске. В 1826 г. был командирован в г. Олонец для борьбы с эпидемическими заразными заболеваниями, где пробыл несколько месяцев. За успешную ликвидацию эпидемии был награждён правительственной наградой. 1827—1831 — полицейский врач. У него был перерыв в карьере после убийства во время холерного бунта его брата. Брат дежурил в центральной холерной больнице Петербурга и, когда убивали немцев-врачей, был убит из-за фамилии. Участники убийств были амнистированы, а некоторые врачи с не такими фамилиями, как всем хотелось, в том числе, и А. Д. Бланк, ушли в отставку. Лишь весной 1833 года Александр Дмитриевич вновь решился возобновить службу и пошел ординатором в Городскую больницу святой Марии Магдалины для бедных, где служил до 1841 года. Именно в этой больнице у него лечился Тарас Шевченко. Но одновременно Александр Дмитриевич служил в морском госпитале. 22 июля 1838 года получил чин коллежского асессора. С 1841 года — Александровский госпиталь в Перми. С 1845 года — врач при больнице Юговского завода в Пермской губернии. 27 ноября 1847 советник, в 1847 — дворянин Казанской губернии. С 4 августа 1859 года — в Сенате. Выйдя в отставку с должности главного лекаря госпиталя Златоустовской оружейной фабрики, медицинского инспектора госпиталей Златоустовского горного округа (1845—1847) в Златоусте (в чине статского советника), доктор Бланк приобрёл в Казанской губернии село Кокушкино, став помещиком средней руки. Там же и умер.

Версии о происхождении Бланков 

Родословную семьи Бланк начали изучать Анна Ильинична и Мария Ильинична Ульяновы. Анна Ильинична сообщала: «Старшие не могли нам выяснить этого. Фамилия казалась нам французского корня, но никаких данных о таком происхождении не было. У меня лично довольно давно стала являться мысль о возможности еврейского происхождения, на что наталкивало, главным образом, сообщение матери, что дед родился в Житомире — известном еврейском центре. Бабушка — мать матери — родилась в Петербурге и была по происхождению немкой из Риги. Но в то время как с родными по матери у мамы и её сестёр связи поддерживались довольно долго, о родных её отца, А. Д. Бланка, никто не слышал. Он являлся как бы отрезанным ломтем, что наводило меня также на мысль о его еврейском происхождении. Никаких рассказов деда о его детстве или юношестве у его дочерей не сохранилось в памяти».

О результатах дальнейших розысков, подтвердивших её предположение, Анна Ильинична Ульянова сообщила Иосифу Сталину в 1932 и 1934 годах. «Факт нашего происхождения, предполагавшийся мною и раньше, — писала она, — не был известен при его [Ленина] жизни… Я не знаю, какие могут быть у нас, коммунистов, мотивы для замолчания этого факта». «Молчать о нём [факте] абсолютно» — ответил Сталин, при этом не объяснив мотивы умалчивания. Другая сестра Ленина, Мария Ильинична, в отличие от Анны Ильиничны считала, что факт этот «пусть будет известен когда-нибудь через сто лет». Фамилия же Бланк, используемая в том числе евреями, могла быть связана с французским (, «белый, чистый, невинный») либо немецким (, «белый, чистый») происхождением родителей родившегося в Минске основоположника рода Мойше Бланка. Тем не менее, по невыясненным причинам минская еврейская община якобы сначала не хотела регистрировать его евреем, но потом всё-таки зарегистрировала с фамилией, по предположению А. И. Ульяновой, «французского корня».

По версии американского профессора еврейского происхождения Г. М. Дейча и его последователей — в том числе, советских евреев-диссидентов Е. И. Меламеда и М. Г. Штейна — А. Д. Бланк был крещёным евреем, до этого носил имя Израиль (Сруль) Мойшевич Бланк, рождённый в семье житомирского мещанина-торговца Мойше Ицковича Бланка, уже принявшего православие. Приняв православное крещение в 1820 году он взял имя Александр и отчество Дмитриевич (по имени своего крестного отца Дмитрия Баранова). Переход в православие дал ему и его брату возможность поступить в Императорскую медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге, стать военными врачами и продвинуться по государственной службе по медицинской части — Александр служил в Смоленской, Пермской и Казанской губерниях и дослужился до чина статского советника. Уже выйдя в 1847 году в отставку А. Д. Бланк, уже как дворянин, приобрёл небольшое поместье Кокушкино, в котором впоследствии неоднократно и подолгу останавливался Владимир Ульянов, который, если верить имеющимся документам, никогда не проявил своей осведомлённости о еврейском происхождении его деда по матери. Американский профессор Г. М. Дейч указывал на находку в архивах — «доклад министра внутренних дел Льва Перовского императору Николаю I с изложением проекта прадеда (!) Ленина по материнской линии о мерах по принудительному крещению евреев». По мнению Меламеда, Штейна и Дейча, ЦК РКП(б) якобы распорядился держать данные о возможном еврейском происхождении прадеда Ленина в строгом секрете — вплоть до распада СССР в 1991 году об отце матери Ленина сообщалось только то, что он был врачом.

По заявлениям В. Т. Логинова, им было обнаружено прошение некоего Мойше Бланка, которого он отождествляет с отцом Александра Бланка, на имя императора Николая I. В нём тот объяснял, что уже «40 лет назад» он «отрёкся от Евреев», но из-за «чрезмерно набожной жены», скончавшейся в 1834-м, принял христианство и получил имя Дмитрия (в соответствии с отчеством своих крестившихся ранее сыновей) лишь 1 января 1835 года. В этом же письме Дмитрий (Мойше) Бланк предлагал в целях ассимиляции евреев запретить им ношение национальной одежды, а главное, обязать их молиться в синагогах за российского императора и императорскую фамилию. В октябре 1846 года письмо было доведено до сведения Николая I. Царь полностью согласился с предложениями «крещеного еврея Бланка», но, как считает В. Т. Логинов, из-за медленного движения дел только в 1850-м евреям запретили ношение национальной одежды, а в 1854-м ввели предложенный Бланком текст молитвы.

Ещё одна версия от Ольги Дмитриевны Ульяновой: А. Д. Бланк происходил из купеческого рода и был одним из тех людей, которым «условия XIX века дали возможность быстро продвинуться по служебной лестнице и оставить своим детям право считаться дворянами». В национальных корнях Ленина О. Д. Ульянова выделяла представителей нескольких народов: русских, немцев и шведов, так как наличие в роду представителей прочих национальностей (евреев, калмыков, чувашей, татар) не было подтверждено документально.

Также и по версии М. Бычковой, А. Д. Бланк был русским из московского купеческого рода.

Бабушка по матери — Анна Ивановна (Иоганновна) Гроссшопф (1810—1838), родителями которой были немец (прадед Ленина) Йоганн Гроссшопф из очень благонадёжной семьи (нем. Johann Gottlieb Großschopf) и шведка (прабабушка Ленина) Анна Эстедт (швед. Anna Estedt). Гросшопфы служили в таможенном и почтовом ведомствах.

У Александра Дмитриевича Бланка и Анны Ивановны Гроссшопф было пять дочерей и сын:

 Мария Александровна Ульянова,
 В браке с Ильёй Николаевичем у Марии Александровны Ульяновой родилось 8 детей, двое из которых умерли в младенчестве:
 Анна (1864—1935)
 Александр (1866—1887), в 1887 году старший брата Владимира Ильича Александра был казнён как участника народовольческого заговора с целью покушения на жизнь императора Александра III.
 Ольга (1868—1869)
 Владимир (1870—1924)
 Ольга (1871—1891)
 Николай (1873—1873)
 Дмитрий (1874—1943)
 Мария (1878—1937)
 Любовь Александровна Ардашева
 Сын Фёдор
 Дочь: Евдокия, чьи дети
 Михаил Павлович Жаков
 Евгения Павловна Жакова
 Татьяна Павловна Басова (урожд. Жакова))
 Екатерина Александровна Залежская
 Александра Андреевна Первушина
 Юрий Всеволодович и Николай Всеволодович Первушины
 Анна Александровна Веретенникова
 Анна Ивановна Веретенникова
 Николай Иванович Веретенников
 Софья Александровна Бланк (Лаврова)
 Дмитрий Александрович Бланк (трагически погиб 19-ти лет).

Память 
 Парк «Семьи Ульяновых» (Засвияжский район Ульяновск). (Заложен осенью 1964 года, в 2008 году переименован в парк «Семья»).
 В 1962 году Почта СССР выпустила марку, посвящённую семье Ульяновых.
 В 1965 году в Советском Союзе был снят фильм «Сердце матери» (режиссёр — Марк Донской). Первый фильм дилогии о семье Ульяновых, снятый на основе одноимённой книги Зои Воскресенской. Второй фильм — «Верность матери» (1966).
 В 1957 году на к/с Мосфильм, по пьесе Ивана Попова «Семья», режиссёром В. Невзоровым был снят х/ф «Семья Ульяновых».

Генеалогия Ульяновых

Примечания

Литература 
 БД Амбургера на немецких уроженцев
 Адрес-календарь Российской империи на 1845 часть 1 стр 258
 Справочная книга Казанской губ на 1896 с 12
 Osteuropa 20, 1970
 Ульянова-Елизарова А. И. О В. И. Ленине и семье Ульяновых: Воспоминания, очерки, письма, ст. — М.: Политиздат, 1988. — 415 с. — ISBN 5-250-00169-6
 Любящий тебя В. Ульянов. Письма В. И. Ленина матери. — 4-е изд. — М.: Молодая гвардия, 1978. — 288 с.
 Ульянов Д. И. Очерки разных лет: Воспоминания, переписка, ст. — 2-е изд., доп. — М.: Политиздат, 1984. — 335 с.
 Ульянова М. И. О Владимире Ильиче Ленине и семье Ульяновых: Воспоминания. Очерки. Письма. — 2-е изд., доп. — М.: Политиздат, 1989. — 384 с. — ISBN 5-250-00661-2

Ссылки 
 Владимир Ильич Ульянов (Ленин) на Родоводе.
 Почему в СССР скрывали информацию о происхождении Ленина // «Кириллица» — Рамблер